Existuje více osobností se jménem a příjmením Jiří Pelikán:

 Jiří Pelikán (šachista) (1906–1984) – česko-argentinský šachista 
 Jiří Pelikán (politik) (1923–1999) – česko-italský politik, syn sochaře Julia Pelikána
 Jiří Pelikán (pedagog) (doc. PhDr., CSc., 1932–2015) – český vysokoškolský pedagog v oborech teorie výchovy, metodologie pedagogiky
 Jiří Pelikán (horolezec) (1952–1988) – český lékař a horolezec